Бертиль Нурдаль (, 26 февраля 1917, Умео — 1 декабря 1998, Дегерфорс) — шведский футболист, играл на позиции защитника за «Дегерфорс», «Аталанту» и национальную сборную Швеции. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

Лучший шведский футболист 1948 года, родной брат Гуннара и Кнута Нурдалей, футболистов, которые получали аналогичный титул в 1947 и 1949 годах соответственно.

В составе сборной — олимпийский чемпион.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1936 году выступлениями за команду «Гернефорс» из родного городка. 1942 года стал игроком клуба «Дегерфорс», в котором провел следующие семь сезонов.

Привлек внимание представителей тренерского штаба итальянской «Аталанты», к составу которого присоединился в 1948 году. Отыграл за бергамский клуб следующие три сезона своей игровой карьеры. Большинство времени, проведенного в составе «Аталанты», был основным игроком команды.

Завершил профессиональную игровую карьеру в «Дегерфорсе», в составе которого уже выступал ранее. Пришёл в команду в 1951 году, защищал её цвета до прекращения выступлений на профессиональном уровне в 1952.

Выступления за сборную 
В 1945 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Швеции. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 4 года, провел в форме главной команды страны 15 матчей.

В составе сборной был участником футбольного турнира на Олимпийских играх 1948 года в Лондоне, со сборной выиграл титул олимпийского чемпиона.

Карьера тренера 
Начал тренерскую карьеру сразу же по завершении карьеры игрока, в 1952 году, возглавив тренерский штаб клуба «Эребру».

Последним местом тренерской работы был клуб «Браге», команду которого Бертиль Нурдаль возглавлял как главный тренер до 1955 года.

Умер 1 декабря 1998 года на 82-м году жизни.

Титулы и достижения

Командные 
  Олимпийский чемпион (1):
 1948

Личные 
 Лучший шведский футболист года (1):
 1948

Примечания

Ссылки 
 Бертиль Нордаль на сайте National-Football-Teams.com 
 Данные об игроке в «Энциклопедии футбола». 

Игроки сборной Швеции по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Тренеры ФК «Эребру»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Дегерфорс»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Олимпийские чемпионы от Швеции
Футбольные тренеры Швеции
Футболисты Швеции